Petr Sýkora ist der Name folgender Personen:

* Petr Sýkora (Eishockeyspieler, 1976) (* 1976), tschechischer Eishockeyspieler
 Petr Sýkora (Eishockeyspieler, 1978) (* 1978), tschechischer Eishockeyspieler